Apaseo el Alto kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Apaseo el Alto, Apaseo el Alto, Guanajuato, 
 Apaseo el Alto (kommun), Guanajuato, 
 Apaseo el Alto, Pueblo Nuevo, Guanajuato, 

Robotskapade Mexikoförgreningar